Петро — многозначное имя собственное; может выступать в виде личных имён и фамилий.
 Петро, Густаво (род. 1960) — колумбийский политический и государственный деятель.
 Петро, Джон Чарльз (род. 2001) — малавийский футболист.
 Петро, Жоан (род. 1986) — французский профессиональный баскетболист гваделупского происхождения.
 Петро, Михал (1916—1945) — словацкий военный, участник Второй мировой войны и деятель Движения Сопротивления.
 Петро, Уанис (1781—1841) — мамлюк армянского происхождения, один из сподвижников Наполеона Бонапарта.
 Петро — венесуэльская национальная криптовалюта.

См. также 
 Пётр